Loi des pleins pouvoirs, loi allemande adoptée le  et qui donna à Adolf Hitler le droit de gouverner par décret.
 Vote des pleins pouvoirs à Philippe Pétain le 10 juillet 1940
 Loi constitutionnelle du 3 juin 1958 : le nouveau président du Conseil Charles de Gaulle obtient les pleins pouvoirs de l'Assemblée pour six mois, avec mission d'élaborer une nouvelle Constitution.

Voir aussi
Pleins pouvoirs, essai de Jean Giraudoux, de nature antisémite 
Les Pleins Pouvoirs (Absolute Power), film américain réalisé par Clint Eastwood et sorti en 1997
Plénipotentiaire
Article 16 de la Constitution de la Cinquième République française

Notes et références 

Pouvoir (sociologie)
Pouvoir (droit)